Селище — деревня в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав Пригородного сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Пригородный сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 15 км, до центра муниципального образования Литеги — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Федюково, Калитино, Коржа.

По переписи 2002 года население — 7 человек.

Примечания

Ссылки 
 
 Селище в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)